{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; font-size: larger; background:#FFCC00;"
!colspan=2|BMW Open de 2013
|-
!align="right"|Data:
|align="left"|29 de abril – 5 de maio
|-
!align="right"|Edição:
|align="left"|40ª
|-
!align="right"|Categoria:
|align="left"|ATP 250 Series
|-
!align="right"|Piso:
|align="left"|Saibro
|-
!align="right"|Local:
|align="left"|Munique, Alemanha
|-style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!align="center" colspan=2|Campeões
|-
!align="center" colspan=2|Simples
|-
|align="center" colspan=2|  Tommy Haas
|-
!align="center" colspan=2|Duplas
|-
|align="center" colspan=2|  Jarkko Nieminen /  Dmitry Tursunov
|- style="background:#eee;"
| align="center" colspan="2" | ATP de Munique
|-
| align="left" |< 2012 
| align="right" |2014 >|}

O ATP de Munique de 2013 foi um torneio de tênis masculino, disputado em quadras de saibro na cidade de Munique, na Alemanha. Esta foi a sua 40ª edição.

Distribuição de pontos

Chave de simples
Cabeças de chave

1 Rankings como em 22 de abril de 2013

Outros participantes
Os seguintes jogadores receberam convites para a chave de simples:
  Tobias Kamke
  Kevin Krawietz
  Gaël Monfils

Os seguintes jogadores entraram na chave de simples através do qualificatório:
  Matthias Bachinger
  Evgeny Korolev
  Łukasz Kubot
  John Millman

O seguinte jogador entrou na chave principal como alternate:
  Sergiy Stakhovsky

Desistências
Antes do torneio
  Thomaz Bellucci (lesão abdominal)
  Xavier Malisse
  Bernard Tomic

Chave de duplas
Cabeças de chave

1 Rankings como em 22 de abril de 2013

Outros participantes
As seguintes parcerias receberam convites para a chave de duplas:
  Matthias Bachinger /  Daniel Brands
  Tommy Haas /  Radek Štěpánek

Campeões
Simples

  Tommy Haas venceu  Philipp Kohlschreiber, 6–3, 7–6(7–3)

Duplas

 Jarkko Nieminen /  Dmitry Tursunov''' venceram  Marcos Baghdatis /  Eric Butorac, 6–1, 6–4

Ligações externas
Site oficial

 
2013
Munique